Avalon steht für:
 Avalon (Braugerste), eine Braugerstensorte
 Avalon (Mythologie), mythischer Ort in der Artussage
 Avalon (Mikronation), eine Mikronation in der Schweiz mit Sitz in Müllheim
 Avalon (Spiel), ein Brettspiel von Leo Colovini
 Avalon Interactive, Computerspielehersteller
 Toyota Avalon, eine Limousine der Oberen Mittelklasse
 ein Tiefseerettungs-U-Boot der US Navy, siehe Mystic-Klasse
 einen fiktiven Pharmakonzern Avalon im Film Renaissance (2006)
 Codename der Windows Presentation Foundation des Microsoft-Betriebssystems Windows Vista

Musik:
 Avalon (Al-Jolson-Lied), Jazz-Lied von 1920 von Al Jolson, Buddy DeSylva und Vincent Rose 
 Avalon (Oper), Oper von Rutland Boughton
 Avalon (Album), Album von Roxy Music (1982)
 Lied der deutschen Sängerin Juliane Werding (1991)
 Avalon Ballroom, Musiktheater in San Francisco

Filme:
 Avalon of Excalibur, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1987, Originaltitel Avalon
 Avalon (1990), amerikanischer Spielfilm
 Avalon – Spiel um dein Leben, japanisch-polnischer Spielfilm

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Avalon (Delaware)
 Avalon (Florida)
 Avalon (Georgia)
 Avalon (Indiana)
 Avalon (Kalifornien)
 Avalon (Louisiana)
 Avalon (Talbot County, Maryland)
 Avalon (Baltimore County, Maryland)
 Avalon (Mississippi)
 Avalon (Missouri)
 Avalon (New Jersey)
 Avalon (New Mexico)
 Avalon (Ohio)
 Avalon (Pennsylvania)
 Avalon (Texas)
 Avalon (Northumberland County, Virginia)
 Avalon (Chesapeake), Stadtteil von Chesapeake, Virginia
 Avalon (Wisconsin), im Rock County

Orte in Australien:
 Avalon (New South Wales)
 Avalon (Victoria)
 Avalon Airport (lokaler Flughafen Melbournes)

Sonstige Orte:
 Avalon (Halbinsel), kanadische Halbinsel
 Avalon (Neuseeland)
 eine Burgruine oberhalb von Saint-Maximin (Isère), Frankreich
 Domaine Avalon, Wohnsiedlung in Luxemburg-Kirchberg

im NRHP gelistete Objekte:
 Avalon Hotel, in Rochester, Minnesota, ID-Nr. 82002992
 Avalon Life Saving Station, in Avalon, New Jersey, ID-Nr. 79001480

Avalon ist der Familienname folgender Personen:
 Frankie Avalon (* 1940), US-amerikanischer Sänger
 James Avalon (* ?), US-amerikanischer Pornofilmregisseur und -produzent
 Mickey Avalon (* 1975), US-amerikanischer Rapper
 Arthur Avalon, als Pseudonym für John Woodroffe

Avalon als Namensbestandteil:
 Avalon Bench, im Dare County, North Carolina
 Avalon Estates, im Salt Lake County, Utah
 Avalon Gardens, im Los Angeles County, Kalifornien
 Avalon Highlands, im Cook County, Illinois
 Avalon Shores, im Anne Arundel County, Maryland
 Avalon Village, im Los Angeles County, Kalifornien
 Avalon Bay Seaplane Base, Airport im Los Angeles County, Kalifornien
 Avalon Drain, Fließgewässer im Mohave County, Arizona
 Avalon Lake, See im Montmorency County, Michigan
 Avalon Island, Insel im Talbot County, Maryland
 Avalon State Park, Park im St. Lucie County, Florida

Siehe auch:
 Avalon Beach
 Avalon Heights
 Avalon Hills
 Avalon Park
 Avalon Terrace
 Avalon Theater
 Avallon (Begriffsklärung)
 Avelon